Kriegerdenkmal Saubach steht für:

 Kriegerdenkmal Saubach (Amtsanteil), Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs
 Kriegerdenkmal Saubach (Gerichtsanteil), Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs